Seznam guvernerjev Iowe.

Iowa